Kanyó Béla (1898–1964) orvos, egyetemi tanár
 Kanyó Béla (1939–2020) fotóművész